Лінкі Бошофф і Ілана Клосс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Мері Карілло і Венді Овертон з рахунком 5–7, 7–5, 6–3.

Сітка

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1977